La stagione LEC 2022 è stata la quarta annata della League of Legends Europian Championship, la lega professionistica europea del videogioco MOBA League of Legends, creata dopo il rebranding avvenuto nel 2018.

La stagione regolare è iniziata venerdì 14 gennaio concludendosi domenica 6 marzo, mentre l'inizio dei playoff è stato schedulato per venerdì 25 marzo con conclusione domenica 10 aprile.

Le dieci squadre presenti in questa competizione sono: Rogue, Fnatic, Misfits Gaming, G2 Esports, Excel, Team Vitality, MAD Lions, SK Gaming, Team BDS, Astralis. Il Team BDS entra per la prima volta nella massima competizione europea dopo aver comprato lo slot

precedentemente appartenuto al team FC Schalke 04, divisione esports dell'omonima squadra tedesca, che a causa delle ingenti perdite monetarie causate dalla pandemia COVID-19 ha dovuto vendere il proprio slot, ricavandone 26.5 milioni di euro.

Pre-stagione 
La pre-stagione della stagione 2022 è stata caratterizzata dalla volontà delle varie organizzazioni di migliorare le proprie squadre dopo i deludenti risultati ai Worlds 2021 disputati in Islanda dal settembre al novembre 2021.

Infatti delle 3 squadre europee, i MAD Lions sono stati eliminati ai quarti di finale dagli ex campioni del mondo DWG KIA, mentre Rogue e Fnatic non hanno superato il girone.

Grossi cambiamenti anche per i G2 Esports, non qualificati al mondiale dopo aver perso per 2-3 ai playoff contro la rivale storica Fnatic; mentre il Team Vitality, determinato a diventare un punto di riferimento competitivo nel MOBA sviluppato da Riot Games, ha costruito una squadra composta da grandi nomi.

MAD Lions 
I MAD Lions, vincitori dei due campionati europei nel 2021, sostituiscono in corsia centrale Marek Humanoid Brazda con un nome totalmente nuovo alla scena competitiva internazionale, ovvero Steven Rekeer Chen, arrivato dal circuito competitivo della nazionale tedesca dal team BIG (Berlin Internazional Gaming) dove ha vinto il campionato estivo 2021 e il titolo di MVP.  Il secondo cambiamento avviene in corsia inferiore con William UNF0RGIVEN Nieminen come sostituto di Matyáš Carzzy Orság.

Rogue 
Due cambiamenti anche per i Rogue, che sostituiscono il loro jungler Kacper Inspired Słoma, vincitore del titolo MVP nel campionato estivo del 2021 e nuovo giocatore di una squadra americana, gli Evil Geniuses, con Kim Malrang Geun-seong (김근성), primo membro della panchina della squadra coreana DWG KIA. Il secondo cambiamento arriva anche questa volta nella corsia inferiore dove il botlaner greco Markos Comp Stamkopoulos prende il posto di Steven Hans sama Liv, trasferitosi anche lui in una squadra americana, questa volta il Team Liquid.

Fnatic 
Il team Fnatic, dopo vari problemi tra i vari giocatori a livello personale venutisi a creare ai Worlds, decide di cambiare tre dei suoi cinque giocatori. La prima sostituzione comporta l’arrivo di Martin Wunder Hansen, ex giocatore dei rivali storici G2 Esports; questo trasferimento è il primo caso in cui un giocatore appartenente ai G2 Esports cambia casacca vestendo quella arancio-nera del team Fnatic; infatti, nel corso delle passate stagioni si è sempre osservato il contrario, con il trasferimento di Rasmus Caps Winter a fine 2018 e di Martin Rekkles Larsson a fine 2020, quest’ultimo è stato classificato dai fan come “traditore” perché Larsson era considerato come una “bandiera” dato che era tesserato con l’organizzazione dal lontano 2013.

Hansen sostituisce Adam Adam Maanane nella corsia superiore. Nella posizione di jungler Gabriel Bwipo Rau, trasferitosi anche lui nell’organizzazione americana Team Liquid, viene sostituito da Ivan Razork Diaz, arrivato dalla squadra europea Misfists Gaming.

L’ultimo cambiamento riguarda la corsia centrale, con l’arrivo di Humanoid dai MAD Lions e lo spostamento in panchina di Yasin Nisqy Dincer, a causa delle prestazioni non all’altezza durante i Worlds. La corsia inferiore mantiene i suoi due componenti, Elias Upset Lipp come botlaner e Zdravets Hylissang Galabov come support, duo definito già dalla stagione precedente da vari giocatori della massima lega come “la miglior botlane europea”. Questa nuova formazione viene definita come “Superteam”, ovvero una squadra con giocatori importanti in ogni posizione, e per questo ancor prima dell’inizio del campionato è già tra le favorite per la conquista del titolo europeo.

Team Vitality 
I Fnatic però non sono l’unico Superteam di questa stagione, infatti, dopo varie indiscrezioni sui vari colpi di mercato, il Team Vitality ha rivelato il proprio roster con un video di presentazione sui propri canali social.

Rimangono solo due dei vecchi componenti, ovvero il jungler Oskar Selfmade Boderek  e il support Labros Labrov Papoutsakis; il nuovo toplaner torna in Europa dopo un anno in America ed è Barney Alphari Morris, mentre in corsia centrale a sostituire Adam Lider Ilyasov  arriva Luka Perkz Perković, ex G2 Esports dopo aver passato il 2021 in America, nell’organizzazione Cloud9.

Perković con i G2 ha conquistato otto volte il titolo LEC, un titolo MSI (Mid-Season Invitational) e una finale mondiale, titoli che lo hanno reso come il giocatore europeo più vincente nella storia della competizione.

Come ultimo cambiamento, arriva in corsia inferiore l’ex MAD Lions Matyáš Carzzy Orság a sostituire Juš Crownshot Marušič, trasferito ne Vitality Bee, seconda squadra dell’organizzazione francese.

L’attenzione e le aspettative della community dopo la presentazione è stata altissima, infatti la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori hanno dato questa squadra tra le favorite per la vittoria del campionato. In più Boderek ha dichiarato in un’intervista: “Questa è per me senza dubbio la miglior opportunità che abbia mai avuto. Se non vinco con questo team non penso di poter vincere mai più.”

G2 Esports 
I G2 Esports passano una pre-stagione di rivoluzioni interne, infatti vengono sostituiti tre membri della squadra e ruoli fondamentali all'interno del coaching staff. Le prime modifiche, ovvero annunciare chi non avrebbe fatto più parte dell’organizzazione, sono state dichiarate dal CEO Carlos Ocelote Rodriguez con un video “fatto a mano” sulla piattaforma Twitter. Questo ha creato vari malcontenti all’interno della tifoseria, non soddisfatta della poca attenzione e dei pochi ringraziamenti con la quale i membri della squadra sono stati licenziati. Dopo le due quarte posizioni raggiunte nel campionato primaverile e nel campionato estivo, i nomi da sostituire sono: il toplaner Martin Wunder Hansen, il botlaner Martin Rekkles Larsson, il support Mihael Mikyx Mehle, il coach Fabian Grabbz Lohmann, e il team manager Christopher Duffman Duff. Rodriguez ha anche annunciato le cifre per l’acquisto del cartellino dei giocatori: 2.3 milioni di euro per Wunder, 1.5 milioni di euro per Rekkles, 1.5 milioni di euro per Mikyx e 160 mila euro per Grabbz e Duffman.

Successivamente, viene annunciato l’acquisto di Wunder da parte dei Fnatic, l’acquisto di Rekkles da parte dei KCorp, una delle squadre più importanti della lega nazionale francese e l’acquisto di Grabbz e Duffman da parte del Team BDS. Soltanto Mikyx non riesce a trovare una squadra con cui iniziare il campionato. I sostituti dei 3 giocatori arrivano presto, infatti il 3 dicembre 2021, viene pubblicato un video sui canali social dei G2 dal titolo “The plan is falling into place". Nel video vengono mostrati i tre nuovi giocatori: per la corsia superiore arriva dall’ex Schalke 04 Sergen BrokenBlade Çelik, invece, la nuova corsia inferiore è composta da Victor Flakked Lirola e dal support Raphaël Targamas Crabbé. Il nome di Flakked è stato una sorpresa per molti, infatti sebbene avessero partecipato ai provini per la squadra sia Crownshot sia Carzzy, botlaner molto più conosciuti e sicuramente con molta più esperienza, l’organizzazione ha annunciato che Flakked aveva avuto una performance superiore rispetto a quella degli altri candidati. Lirola arriva dalla squadra MAD Lions Madrid, seconda squadra dell’organizzazione MAD Lions che milita nel campionato nazionale spagnolo. Targamas invece arriva dai KCorp, con la quale ha vinto due volte consecutivamente i due campionati EU Masters svolti durante la stagione 2021.

Come coach viene chiamato Dylan Falco, che arrivò insieme ai Fnatic alla finale dei Worlds 2018 (persa per 3-0 contro il team cinese IG). Falco ha già allenato Caps nel biennio 2017-2018 e BrokenBlade nell'intero 2021.

Team BDS 
La nuova organizzazione che entra a far parte del circuito LEC da questa stagione è Team BDS, avendo acquistato lo slot dal team Schalke 04 FC. I giocatori presenti nel roster sono: in toplane Adam Adam Maanane, arrivato dal team Fnatic, nella posizione di jungler Jakub Cinkrof Rokicki, nella corsia centrale Ilias NUCLEARINT Bizriken, in corsia inferiore Matthew xMatty Coombs e come support Dino Limit Tot. NUCLEARINT e Limit continuano a competere insieme, infatti i due hanno fatto parte del team Schalke 04, mentre Adam, Cinkrof e xMatty si ritrovano dopo un solo split, infatti tutti e 3 erano compagni nel team francese KCorp. A guidare questa nuova formazione vengono chiamati gli ex G2 Esports Fabian Grabbz Lohmann e Christopher Duffman Duff.

Misfits Gaming 
Dopo l’eliminazione nel primo turno di playoff della stagione estiva, il team Misfits Gaming apporta varie modifiche al proprio roster. La prima è la partenza del jungler Razork, fortemente voluto dal team Fnatic; come sostituto viene scelto Lucjan Shlatan Ahmad, giovane promessa della nazionale polacca che nell’ultimo anno ha militato nei Misfits Premier, seconda squadra dell’organizzazione. In corsia inferiore viene sostituito Kasper Kobbe Kobberup con l’ex Schalke 04 Matúš Neon Jakubčík e nella posizione di support arriva Mertai Mersa Sari. Quest’ultimo cambiamento arriva totalmente a sorpresa, infatti i più importanti reporter di mercato avevano già annunciato come ufficiale Mersa nelle fila dei Misfits Premier e la riconferma di Oskar Vander Bogdan. All’ultimo però, la società ha annunciato lo scambio delle posizioni tra i due support, infatti il direttore sportivo Adrian Hatchý Widera ha dichiarato: "Se guardiamo alla storia dei Misfits, c'è sempre stata poca stabilità per quanto riguardo il roster, e ci è sembrato il momento migliore per dare una possibilità a Mersa, che ha sempre giocato molto bene in tutta la stagione precedente. Crediamo che questo potenziale possa far crescere velocemente tutti i nostri giocatori".

EXCEL 
Il team EXCEL, dopo aver inserito nel proprio roster Mark Markoon van Woensel e Henk Advienne Reijenga a metà del campionato estivo 2021 al posto di Daniel Dan Hockley e Petr Denyk Haramach, decide di riportare in Europa dopo un anno in America nell’organizzazione CLG (Counter Logic Gaming) il toplaner Finn Finn Wiestål come sostituto a Felix Kryze Hellström. Dopo la seconda settimana di campionato, più precisamente dopo la quinta giornata, viene acquistato il support Mikyx dai G2 Esports ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto inizialmente dichiarato. Rodriguez, CEO dei G2 Esports ha infatti dichiarato che Maele è stato venduto per un totale di 250 mila euro, prezzo per il quale “era impossibile non prendere un giocatore con così tanta esperienza” ha dichiarato lo staff del team EXCEL. Questo scambio è stato deciso interamente dalla società, che non ha voluto interfacciarsi con Advienne, il giocatore sostituito. Reijenga ha dichiarato: “durante la pre-stagione, la società ha reso chiaro più e più volte che la squadra sarebbe stata ricostruita attorno a me e a Markoon. Questo mi ha dato molta confidenza e fiducia nell’organizzazione e mi sono sentito finalmente meritevole di stare in LEC. Mi sento profondamente rattristato perché quest’anno non avrò l’opportunità di mettermi alla prova e migliorare grazie all’esperienza di un’intera stagione in LEC.”

SK Gaming 
Il team SK Gaming decide di cambiare due componenti della propria squadra: come jungler viene acquistato dallo Schalke 04 Erberk Gilius Demir, che nella stagione estiva era stato messo in panchina per dare spazio a Thomas Kirei Yuen. Il secondo cambiamento è dato dalla partenza di Ersin Blue Gören per l’organizzazione americana Dignitas, al suo posto viene acquistato dalla squadra francese Misfits Premier il midlaner Daniel Sertuss Gamani.

Astralis 
Il team Astralis decide di fare solo un cambiamento, infatti in corsia centrale al posto di Carl Felix MagiFelix Boström viene acquistato l’esordiente Oliver Dayor Ryppa.

Stagione regolare 

La stagione regolare è iniziata venerdì 14 gennaio concludendosi domenica 6 marzo, con i Rogue classificati al primo posto. Le squadre qualificate ai playoffs sono quindi sei. Nella sezione di eliminazione superiore le prime quattro: Rogue, Fnatic, Misfits Gaming e G2 Esports. Nella sezione di eliminazione superiore la quinta e la sesta classificata, ovvero EXCEL e Team Vitality.

Playoffs 
L'inizio dei playoffs del campionato primaverile è stato schedulato per venerdì 25 marzo con conclusione domenica 10 aprile.

Nel primo turno della sezione a eliminazione superiore il team Rogue, vincitori della stagione regolare decidono di scontrarsi contro Misfits Gaming, lasciando scontrare così Fnatic contro G2 Esports. Entrambe le partite si concludono con un punteggio totale di 3-1 per Rogue e Fnatic, con Misftits Gaming e G2 Esports ancora in corsa nella sezione a eliminazione inferiore.

Nel frattempo, il Team Vitality riesce all'ultimo a sconfiggere all'ultimo il team EXCEL con un totale di 3-2.

Sabato 2 aprile Fnatic e Rogue si scontrano per arrivare in finale, con i Fnatic che conducono inizialmente la serie 2-0, perdendo però tre partite di fila, consegnando la finale al team Rogue che vince con un totale di 3-2.

Nella sezione a eliminazione inferiore i G2 Esports vincono nove partite di fila, vincendo contro Team Vitality, Misfits Gaming e Fnatic chiudendo tutte e tre le serie con un sacco 3-0.

Domenica 10 aprile si scontrano in finale Rogue e G2 Esports, e anche in questo caso i G2 chiudono la serie vincendo per 3-0 risalendo così sul tetto d'Europa dopo quasi due anni di assenza, infatti l'ultima vittoria casalinga è datata all'agosto 2020.

Note 

League of Legends